Parentesco — dentre as relações de parentesco, as primas

 Hora canónica - corresponde às laudes e que é rezada às 6 horas da manhã.

Pessoas
Louis Prima

Localidades
Vila Prima

Ver também 
Primo

Desambiguação